Thomas Wentworth ist der Name folgender Personen:

* Thomas Wentworth, 1. Baron Wentworth (1501–1551), englischer Hofmarschall
 Thomas Wentworth, 1. Earl of Strafford (1593–1641), englischer Politiker, Anführer im Bürgerkrieg
 Thomas Wentworth, 1. Earl of Strafford (1672–1739), englischer Politiker und Diplomat
 Thomas Wentworth (1693–1747) (1693–1747), Generalleutnant der Royal Army